

Chimica 
 S23 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 
 S-23 – cannone di lunga gittata sovietico
 SIAI S.23 – variante da addestramento dell'idrovolante SIAI S.16 della SIAI